Berlusconi ist der Familienname folgender Personen:

 Marina Berlusconi (* 1966), italienische Unternehmerin, Tochter von Silvio Berlusconi
 Paolo Berlusconi (* 1949), italienischer Unternehmer und Bruder von Silvio Berlusconi
 Pier Silvio Berlusconi (* 1969), italienischer Medienunternehmer und Sohn von Silvio Berlusconi
 Silvio Berlusconi (* 1936), italienischer Politiker und Unternehmer

Siehe auch:
 Kabinett Berlusconi